Шармој може да се односи на:

 Шармој (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шармој (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду